Het seizoen 1995/1996 in de Superligaen was de zesde editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie, om sponsorredenen de Coca-Cola Ligaen geheten, begon op 30 juli 1995 en eindigde op 27 mei 1996. Dit seizoen werd het driepuntensysteem ingevoerd. Onder leiding van trainer-coach Ebbe Skovdahl behaalde Brøndby IF de zesde landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Klassering per speelronde

Scheidsrechters

Toeschouwers

Brøndby IF

Bijgaand een overzicht van de spelers van Brøndby IF, die in het seizoen 1995/96 onder leiding van trainer-coach Ebbe Skovdahl voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1995
Deens voetbalelftal in 1996
Deense voetbalbeker 1995/96

Competitievoetbal 1995/96
1996